Acrosathe är ett släkte av tvåvingar. Acrosathe ingår i familjen stilettflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stilettflugor
Acrosathe